Il singolare del Tennis Channel Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt ha battuto in finale Tim Henman 6-4, 7-6 (7-2).

Teste di serie

  Andre Agassi (secondo turno)
  Pete Sampras (secondo turno)
  Marcelo Ríos (quarti)
  Nicolás Lapentti (quarti)

 Tim Henman (finale) 
 Lleyton Hewitt (campione) 
 Albert Costa (semifinali) 
 Patrick Rafter (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 2000
ATP Tour 2000